Il termine Contri può riferirsi a:

Architettura 
 Aeroporto Paolo Contri – aeroporto di Calcinate del Pesce, sulle rive del lago di Varese
 Villa Contri di Mezzaratta – castello neogotico di Settignano, frazione di Firenze

Persone 
 Antonio Contri – pittore della scuola ferrarese del XVII e XVIII secolo
 Cosimo Giorgieri Contri – poeta, scrittore e drammaturgo italiano (1870-1943)
 Fabrizio Contri – attore italiano
 Fernanda Contri – giurista, magistrato e politica italiana (1935–)
 Giacomo Contri – medico e psicanalista italiano (1941–2022)
 Gianfranco Contri – ex ciclista su strada italiano (1970–)
 Silvio Contri – architetto italiano (1856-1933)